Несро́чная весна́:
 Несрочная весна — рассказ Ивана Бунина.
 Несрочная весна — фильм 1989 года.